Kunow steht für:

 in Deutschland
 Kunow (Gumtow), Ortsteil der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Kunow (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 in Polen
 Kunów, Stadt in der polnischen Wojewodschaft Heiligkreuz
 Kunow a./Straße, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Kunowo (Kobylanka)
 Kunów (Zgorzelec), bis 1945 Kuhna, Dorf in der Landgemeinde Zgorzelec
 Kunow (Sorau), Ort im Powiat Żarski in der Woiwodschaft Niederschlesien

Kunow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Magnus von Kunow (1694–1740), preußischer Landrat und Hofmarschall
 Friedrich Prot von Kunow (* 1944), deutscher Diplomat im Ruhestand
 Jürgen Kunow (* 1953), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Lenchen Kunow (1911–1989), deutsche Sportfunktionärin und Autorin, erste niedersächsische Landesfrauenwartin
 Rüdiger Kunow (* 1951), deutscher Amerikanist

Siehe auch:
 Kuno
 Cunow